Full Circle:

 Full Circle — восьмой студийный альбом американской рок-группы The Doors.
 Full Circle — пятый студийный альбом американской R&B группы Boyz II Men.
 Full Circle — третий студийный альбом американской ню-метал-группы Drowning Pool.
 Full Circle Magazine — свободно распространяемый журнал в формате PDF.